Die Grönländische Fußballmeisterschaft 1995 war die 33. Spielzeit der Grönländischen Fußballmeisterschaft.

Meister wurde zum ersten Mal Kugsak-45 Qasigiannguit.

Teilnehmer 

Folgende Mannschaften nahmen an der Meisterschaft teil. Teilnehmer der Schlussrunde sind fett.
 Kamik-79 Kullorsuaq
 K'ingmeĸ-45 Upernavik
 UB-83 Upernavik
 FC Malamuk Uummannaq
 UB-68 Uummannaq
 Disko-76 Qeqertarsuaq
 I-69 Ilulissat
 N-48 Ilulissat
 Ípernaĸ-53 Ilimanaq
 Kugsak-45 Qasigiannguit
 A-51 Akunnaaq
 Ippernaq-53 Kangaatsiaq
 SAK Sisimiut
 KT-85 Kangaamiut
 Aĸigssiaĸ Maniitsoq
 Kâgssagssuk Maniitsoq
 B-67 Nuuk
 B-67 Nuuk II
 NÛK
 NÛK II
 Nagtoralik Paamiut
 N-85 Narsaq
 K-33 Qaqortoq
 K-33 Qaqortoq II
 QAA Qaqortoq
 Arssaĸ-50 Alluitsup Paa
 FC Nanortalik
 ATA Tasiilaq

Modus 
Der Modus ist etwas unklar. Offenbar gab es eine Vorrunde, in der je zwei Mannschaften von B-67 Nuuk und NÛK gegeneinander antraten. Allerdings qualifizierten sich letztlich alle vier Mannschaften für die Zwischenrunde. Dort wurden die Mannschaften nach regionalen Gesichtspunkten in fünf Gruppen und eine weitere Dorfgruppe eingeteilt. In jeder Gruppe waren vier bis sechs Mannschaften. Davon qualifizierten sich acht für die Schlussrunde, die in zwei Vierergruppen mit anschließender K.-o.-Phase ausgetragen wurde.

Ergebnisse

Vorrunde

Zwischenrunde

Nordgrönland

Diskobucht

Mittelgrönland Gruppe A

Mittelgrönland Gruppe B

Südgrönland

Dorfmeisterschaft

Schlussrunde

Vorrunde

Platzierungsspiele

Weblinks 
 Grönländische Fußballmeisterschaft 1995. polar-bamserne.wifeo.com.
 Karel Stokkermans: Grönländische Fußballmeisterschaft 1995. RSSSF.

1995
Fußballsaison 1995
Sisimiut